Діо () — італійське слово, що має значення Бог. Також може відноситися до:

 Ронні Джеймс Діо — рок-музикант.
 Діо (муніципалітет) — муніципалітет у Франції.
 Діо Брандо - вампір, антогоніст з ''Химерних пригод ДжоДжо".

Див. також 
 Dio — гурт Ронні Діо.